Llegat (successions), atribució d'una part concreta en una herència
 Llegat romà, magistratura romana
 Llegat exterior, ambaixadors enviats pels estats estrangers a Roma 
 Llegat o ambaixador, cap d'una missió diplomàtica o ambaixada, funcionari diplomàtic de primera classe